

Codici 
 AKT – codice aeroportuale IATA della base aerea della RAF di Akrotiri, Cipro
 AKT – codice vettore ICAO di Karat Air (Russia)
 AKT – proteina antiapoptotica

Altri progetti